Tomeosphaerium är ett släkte av mångfotingar. Tomeosphaerium ingår i familjen kuldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kuldubbelfotingar
Tomeosphaerium